Emilio – nome proprio di persona italiano maschile
Emilio – programma televisivo comico andato in onda dal 1989 al 1990 su Italia 1
Emilio o dell'educazione – romanzo pedagogico di Jean-Jacques Rousseau scritto nel 1762